Летние Паралимпийские игры 2008 проходили в Пекине, Китай с 6 по 17 сентября 2008.

Олимпийские объекты 
Для проведение паралимпиады используются 19 спортивных объектов, которые до этого использовались для проведения Летней Олимпиады 2008. Из них, 17 объектов находятся в Пекине и по одному в Гонконге и Циндао.

Символы 

Символы паралимпиады совпадают с символами Летней Олимпиады 2008.

Эстафета олимпийского огня 
В июне 2008 года Организационный комитет Олимпийских Игр в Пекине объявил, что запланированные 4 международные эстафеты олимпийского огня и четыре национальные эстафеты отменяются из-за землетрясения. Вместо этого было решено провести две национальных эстафеты Олимпийского огня.

Эстафета олимпийского огня на Летних Паралимпийских играх 2008 началась в 28 августа в Храме Неба, Пекин. После этого эстафета разделилась на 2 маршрута — маршрут Современного Китая и маршрут Древнего Китая.

Обе эстафеты олимпийского огня вернулись в Пекин одновременно 5 сентября, а 6 сентября был зажжен факел олимпиады в Пекинском национальном стадионе.

Маршруты эстафеты 
 Маршрут по Современному Китаю
 Пекин
 Шэньчжэнь
 Ухань
 Шанхай
 Циндао
 Далянь
 Пекин

 Маршрут по Древнему Китаю
 Пекин
 Сиань
 Хух-Хото
 Чанша
 Нанкин
 Лоян
 Пекин

Церемония открытия 
Торжественная церемония открытия Летней Паралимпиады 2008 прошла 6 сентября. Как и на традиционной Олимпиаде, состоялся парад спортсменов со знаменосцами для каждой команды-участницы.

Виды спорта

Календарь

Страны-участницы

Результаты Летних Паралимпийских игр

Медальный зачёт 

Результаты 10 первых команд по состоянию на 17 сентября 2008 года

|- style="background:#ccccff"
|| 1 || align=left |  ||89||70||52||211
|-
|| 2 || align=left |  ||42||29||31||102
|-
|| 3 || align=left |  ||36||35||28||99
|-
|| 4 ||   ||24||18||32||74
|-
|| 5 || align=left |  ||23||29||27||79
|-
|| 6 || align=left |  ||21||3||6||30
|-
|| 7 || align=left |  ||19||10||21||50
|-
|| 8 ||  Россия ||18||23||22||63
|-
|| 9 || align=left | ||16||14||17||47
|-
|| 10 || align=left |  ||15||21||22||58
|}

Примечания

См. также 
 Летние Олимпийские игры 2008

Летние Паралимпийские игры 2008